

Коженюв — село в гміні Уленж Рицького повіту Люблінського воєводства
 Коженюв — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства